Spojení písmene E a číslice 68 může mít různé významy:

 Evropská silnice E68
 BMW řady 7 (E68)